een militaire sectie, zie: Sectie 5
 een Amerikaanse popgroep, zie: The Jackson 5